Vianden steht für:

 Vianden, eine Stadt in Luxemburg
 Grafschaft Vianden, Grafschaft im Norden des heutigen Luxemburgs
 Pumpspeicherwerk Vianden, speist in das deutsche 220-kV-Netz ein

Vianden ist der Familienname folgender Personen:

 Meginher von Vianden (um 1070–1130), Erzbischof von Trier
 Friedrich I. (Vianden) (gen. 1124–1150), Graf von Vianden
 Siegfried I. (Vianden) (gen. 1154–1163), Graf von Vianden
 Friedrich II. (Vianden) († 1187), Graf von Vianden
 Gerhard von Vianden († 1212), Abt von Prüm und Kloster Stablo-Malmedy
 Friedrich III. (Vianden) (gen. 1187–1217), Graf von Vianden
 Mathilde von Vianden (auch Mechtild von Vianden; um 1207–1253)
 Heinrich I. (Vianden) (1210–1252), Graf von Vianden
 Heinrich I. (Utrecht) († 1267), Bischof von Utrecht
 Yolanda von Vianden (ca. 1231–1283), Priorin von Marienthal
 Henry Vianden (1814–1899), US-amerikanisch-deutscher Künstler